Als Konviktskirche werden folgende Kirchengebäude bezeichnet:

 Konviktskirche (Ehingen)
 Konviktskirche (Freiburg im Breisgau)